Lužná può riferirsi a diversi toponimi della Repubblica Ceca:
Lužná, comune del distretto di Rakovník, in Boemia Centrale
Lužná, comune del distretto di Vsetín, nella regione di Zlín